Anguis platura est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Anguis platura Linnaeus, 1766 synonyme de Hydrophis platurus (Linnaeus, 1766)
 Anguis platura Lacépède, 1790 nec Linnaeus, 1766 synonyme de Laticauda colubrina (Schneider, 1799)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Hydrophiinae
Laticaudinae